Карма́йкл () — фамилия. Известные носители:

 Кармайкл, Алистер (род. 1965) — британский политик.
 Кармайкл, Ангус (1925—2013) — британский футболист.
 Кармайкл, Джеки (род. 1990) — американский баскетболист.
 Кармайкл, Джесси (род. 1979) — американский музыкант, клавишник и бэк-вокалист американской поп-рок группы Maroon 5.
 Кармайкл, Джоел () (1915—2006) — американский писатель-историк, редактор и переводчик.
 Кармайкл, Джон (1800—1868) — британский живописец-маринист.
 Кармайкл, Лора (род. 1986) — британская актриса.
 Кармайкл, Малкольм (род. 1955) — британский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1980 года.
 Кармайкл, Митч () (род. 1960) — американский политик.
 Кармайкл, Монтгомери (1857—1936) — британский писатель, брат Мэри Кармайкл.
 Кармайкл, Мэри (1851—1935) — британский композитор, сестра Монтгомери Кармайкла.
 Кармайкл, Ричард (1779—1849) — ирландский хирург и венеролог.
 Кармайкл, Роберт Даниэль (1879—1967) — американский математик.
 Кармайкл, Стокли (1941—1998) — активист движения за гражданские права в США, панафриканист.
 Кармайкл, Филлип (1884—1973) — австралийский регбист, чемпион летних Олимпийских игр.
 Кармайкл, Франклин (1890—1945) — канадский художник, самый молодой участник Группы семи.
 Кармайкл, Хоуги (1899—1981) — американский композитор, певец и актёр.

Другое 
 Кармайкл — небольшой ударный кратер в восточной части Залива Любви на видимой стороне Луны.

Примечания